Луанга () — угандийская фамилия. Известные носители:

 Луанга, Иона (1945—2021) — угандийский православный митрополит.
 Луанга, Карл (1860—1886) — угандийский католический святой.